Tann peut faire référence à :

Lieux 

 Tann, une municipalité allemande du district de Basse-Bavière où eut lieu la bataille de Tann ;
 Tann (Rhön), une ville allemande située dans le land de la Hesse.

Personnalités 

  (1982- ), footballeur anglais,
  (1914–1972), footballeur et entraîneur anglais,
  (1891–1950), personnalité américaine,
  (1947- ), compositrice,
  (1890- ), personnalité anglaise,
  (1978- ), boxeur américain,
 , joueur de poker anglais,

Voir aussi